Pongo kan syfta på:

 Pongo – det vetenskapliga namnet för släktet orangutanger
 Pongo och de 101 dalmatinerna – en figur i den animerade långfilmen från 1961
 Pongo de Mainique – en kanjon i Peru